NAS puede referirse a:

Población 
 Nas, pueblo perteneciente a Bellver de Cerdaña (España).

Informática 

 Network access server, servidor de acceso a la red o punto de entrada.
 Network-attached storage, tecnología de almacenamiento de información.
 Network Audio System, sistema de transporte transparente de sonido.
 Navision Aplication Server, servicio de automatización de tareas del programa Microsoft Dynamics Navision.

Instituciones 

 National Academy of Sciences, acrónimo inglés de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Cantantes 

 Nas, cantante de rap estadounidense.

Empresas 

 NAS, agencia publicitaria de Japón especializada en la producción y animación de anime japonés.

Drogas 
 Nās, producto derivado del tabaco también llamado naswar o nasvay.